Chapelle du Saint-Esprit peut faire référence à :
Chapelle du Saint-Esprit à Angermünde en Allemagne
Chapelle du Saint-Esprit à Noisy-le-Sec
Chapelle du Saint-Esprit de Rue dans le département de la Somme
Chapelle du Saint-Esprit du Braou
Chapelle du Saint-Esprit (Bytom)

Voir aussi 
 
 
 

Saint-Esprit
~